2 miejscowości w Estonii:
 Visusti – wieś w prowincji Järva, w gminie Koeru.
 Visusti – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Palamuse.